W Polsce
 Łabuńki Drugie – wieś
 Łabuńki Pierwsze – wieś
 Łabuńki – gromada